Panacca är ett släkte av musslor. Panacca ingår i familjen Pholadomyidae.

Panacca är enda släktet i familjen Pholadomyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Panacca